Пінчівський повіт () — один з 13 земських повітів Свентокшиського воєводства Польщі.
Утворений 1 січня 1999 року в результаті адміністративної реформи.

Загальні дані 

Повіт знаходиться у південній частині воєводства.
Адміністративний центр — місто Пінчів.
Станом на  населення становить  осіб, площа  км².

Демографія

Примітки

Джерела 
 .— S. 159-164. 

Повіти Польщі
Повіти Свентокшиського воєводства
Пінчів